Джа́ред Фрэ́нсис Ха́ррис (; род. 24 августа 1961, Хаммерсмит, Лондон, Англия, Великобритания) — британский актёр. Номинант на премии BAFTA, «Эмми» и «Золотой глобус». Наиболее известен по ролям в фильмах «Я стреляла в Энди Уорхола» (1996), «Счастье» (1998), «Загадочная история Бенджамина Баттона» (2008) и «Шерлок Холмс: Игра теней» (2011), а также сериалах «Безумцы» (2009—2012), «Корона» (2016—2017) и «Чернобыль» (2019).

Ранние годы 
Харрис родился в Хаммерсмите, Лондон, в семье актёров Элизабет Рис-Уильямс и Ричарда Харриса. У него есть два брата, Джейми и Дэмиэн. Он окончил независимые школы «Ladycross» и «Downside», а также университет Дьюка, где в 1984 году получил степень бакалавра изобразительных искусств.

Карьера 
Харрис дебютировал на большом экране с ролью в подростковой драме «Досье на Рэйчел» (1989).

28 сентября 2010 года стало известно, что Джаред Харрис сыграет профессора Мориарти в фильме Гая Ричи «Шерлок Холмс: Игра теней».

В 2017 году снялся в роли британского морского офицера и полярного исследователя ирландского происхождения Фрэнсиса Крозье в историко-приключенческом телесериале «Террор», поставленном американским каналом AMC по мотивам одноименного романа Дэна Симмонса.

Личная жизнь 
С 1989 по 1992 год Харрис был женат на Жаклин Голденберг. В июле 2005 года он женился на актрисе Эмилии Фокс. В январе 2009 года Харрис подал на развод, который был завершён в 2010 году. С 2013 года он женат на художнице по свету Аллегре Риджо.

Фильмография

Примечания 

Выпускники университета Дьюка
Выпускники Центральной школы ораторского искусства и драмы
Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в драматическом сериале
Киноактёры Великобритании